Ascianesi – abitanti di Asciano Pisano
Ascianesi – abitanti di Asciano